Plunger steht für:

 einen Dämpfertyp für Blechblasinstrumente: Plunger-Dämpfer
 den Kolben einer Pumpe, bzw. den Teil eines Verbrennungsmotors, siehe Plungerpumpe
 beim Bogenschießen einen Abstandhalter zwischen Pfeil und Bogen, siehe Bogenausstattung#Button
 einen Teil der Glastropfendosierung in der Glasindustrie (siehe Feeder (Glas))
 einen Teil der im Buchdruck benutzten Nummerierwerke
 einen U-Boot-Prototyp: Plunger (U-Boot)